Montrevel kan syfta på:
 Montrevel, Isère
 Montrevel, Jura